NGC 7318A
NGC 7318B